Spiere steht für:
 Spiere, in der Seemannssprache jede Art Rundholz
 Spierentonne, ein Seezeichen mit einem runden, stangenförmigen Aufsatz
 Spiersträucher (Spiraea), Pflanzengattung aus der Familie der Rosengewächse (Rosaceae)
 Spierstaude oder Mädesüß (Filipendula), Pflanzengattung aus der Familie der Rosengewächse (Rosaceae), wurde früher den Spiersträuchern zugeordnet